

Лерой — місто, штат Канзас
 Лерой — місто, штат Вісконсин

 Лерой — місто, штат Техас
 Лерой Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Лерой — переписна місцевість, штат Алабама

Прізвище 
 Лерой Гуд (англ. Leroy Edward Hood; нар. 10 жовтня 1938, Міссула, США) — американський науковець.